Улица Малевича и Улица Казимира Малевича — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь художника-авангардиста  Казимира Севериновича Малевича.

 Улица Казимира Малевича — улица в Броварах
 Улица Казимира Малевича — улица в Витебске
 Улица Малевича — улица в Геленджике
 Улица Казимира Малевича — улица в Киеве
 Улица Малевича — улица в Москве